Кини има више значења:
 кини грчки
 кини језик
 Округ Кини (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Кини (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Кини (Мотул), насеље је у Мексику у савезној држави Јукатан у општини Мотул
 Кини (фудбалер), шпански фудбалер
 Медисон Кини, аустралијска скакачица у воду